De Smedt is een Vlaamse en Nederlandse achternaam die afgeleid is van het beroep smid.

Verwante namen zijn: (de) Smid, (de) Smi(d)t, (de) Smed(t), (de) Smet(h), (de) Smette, (de) Smets, De Smeds, Desmedt, Smed(t)s, Sme(e)ts, (de) Smetz, (de) Smidts, Smits, Smitz, Smie(d)ts, Smitt, Smith, (de) Schmi(d)t, Schmied, Schmit(t), Schmith, Schmit(t)e, Schmi(d)ts, Schmi(d)tz, Schmetz, Schme(i)ts, Schmeitz, Szmid(t), Szmit

De Smedt
Brouwerij De Smedt

Personen en personages 
 Francis Alÿs (Francis De Smedt, 1959), Belgisch kunstenaar
 Benedictus De Smedt (1853-1938), burgemeester van Opwijk
 Christine De Smedt, Belgisch danseres 
 Edward De Smedt Belgisch uitvinder van het asfalt, geëmigreerd naar de VS
 Emiel Jozef De Smedt (1909-1995), Belgisch bisschop
 Hubert De Smedt (1916-1997), burgemeester van Opwijk
 Jan de Smedt (1905-1954), Belgisch kunstschilder en beeldhouwer
 Jef De Smedt (1956), Vlaams acteur
 Joseph Aloïs Marie de Smedt (1875-1968), Belgisch politicus, burgemeester van Opwijk en brouwer
 Michael De Smedt, voormalig Belgisch politicus en burgemeester
 Paul De Smedt, Belgisch politicus en advocaat
 Peeter Joseph de Smedt (1804-1889), Belgisch politicus en burgemeester van Opwijk
 Pierre-Alain De Smedt, voorzitter VBO
 Raphaël De Smedt, historicus
 Serge De Smedt, Belgisch atleet
 Werner De Smedt (1970), Vlaams acteur

Desmedt
 Alfons Desmedt, voormalig burgemeester van Minderhout
 Jozef Desmedt, voormalig burgemeester van Minderhout
 Jules Desmedt, Belgisch volksvertegenwoordiger
 Kevin Desmedt (1981), voormalig Belgisch profwielrenner
 Larry Desmedt (1949-2004), motorbouwer en stuntman
 Linda Desmedt, personage van de VTM-televisieserie Familie
 René Desmedt, Belgisch volksvertegenwoordiger
 Yves Desmet (1959), Vlaams journalist en essayist

De Smet of Desmet
 Armand Desmet (1931-2012), Vlaams wielrenner
 Gustave De Smet, Vlaams kunstschilder
 Jan De Smet, zanger van De Nieuwe Snaar
 Jessy De Smet, Vlaamse dancezangeres
 Léon De Smet (1881-1966), Vlaams kunstschilder
 Stijn De Smet (1985), Belgisch profvoetballer

Zie ook 
 De Smet (doorverwijspagina)
 Smedts (doorverwijspagina)

De Smedt